Atsuko Tanaka (1932-), une artiste contemporaine japonaise ;
 Atsuko Tanaka (1962-), une seiyū ;
 Atsuko Tanaka (1992-), une sauteuse à ski canado-japonaise.